Воркута́ — топоним.

 Воркута — город в России (Республика Коми).
 Воркута — река в России, приток реки Уса (бассейн Печоры).
 Воркута — железнодорожная станция Северной железной дороги в Республике Коми.
 Воркута — аэропорт в Республике Коми, на юго-западной окраине одноимённого города.
 Воркута — военный аэродром в Коми, в 11 километрах к востоку от города Воркута.
 «Воркута» — канадский полупрофессиональный футбольный клуб из Торонто.